August Wilhelm af Preussen kan henvise til flere personer med dette navn:
 August Wilhelm af Preussen (1722-1758) – preussisk prins og general, søn af kong Frederik Vilhelm 1. af Preussen
 August Wilhelm af Preussen (1887-1949) – preussisk prins og SA-obergruppenführer, søn af Kejser Wilhelm 2. af Tyskland